

Кейв-Сіті — місто, штат Арканзас
 Кейв-Сіті — місто, штат Кентуккі